Margherita Beloch Piazzolla (1879-1976) – matematica italiana di origine tedesca
Karl Julius Beloch (1854-1929) – storico tedesco